Робин Вайгерт (; род. ) — американская актриса, номинант на премию «Эмми» в 2004 году.

Биография 
Робин Вайгерт родилась в Вашингтоне, округ Колумбия, в семье психиатра. Обучалась актёрскому мастерству в Нью-Йоркском университете. После десяти лет работы в театре, в конце девяностых Вайгерт переехала в Лос-Анджелес, где начала свою карьеру на экране.

Вайгерт добилась известности благодаря своей роли Бедовой Джейн в сериале HBO «Дедвуд», где снималась в 2004—2006 годах. За эту роль она получила похвалу от критиков, а также номинировалась на премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале. Когда шоу завершилось, она начала появляться в таких сериалах как «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Остаться в живых», а на большом экране снялась в драме «Хороший немец». В последующие годы Вайгерт продолжила свою телевизионную карьеру и в первую очередь была заметна благодаря второстепенным ролям в сериалах «Жизнь как приговор» и «Сыны анархии».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы друзей Сидвелла
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Брандейского университета
Киноактрисы США